Rucka ist der Name folgender Orte:

 Rucka (Čukarica), ein Dorf in Serbien, Gemeinde Čukarica

Rucka ist der Familienname folgender Personen:

 Greg Rucka (* 1969), US-amerikanischer Autor